Aldus ist der Name folgender Personen:
 Aldus Manutius (1449–1515), venezianischer Buchdrucker und Verleger

Aldus steht für:
 Aldus Corporation, nach dem Drucker benanntes Software-Unternehmen
 Alduş ehemaliger Name des türkischen Ortes Gerger
 Aldus-Verlag (Diez an der Lahn), nach dem Drucker benannter Verlag (1947–1949)
 Aldus-Verlag (Kronstadt), nach dem Drucker benannter Verlag (2002 ff.)
 eine Variante der Schrift Palatino, siehe Abschnitt Aldus

Siehe auch:
Aldous
Aldo